Zlati cepin () je alpinistična nagrada, ki jo podeljuje francoska alpinistična revija Montagnes in The Groupe de Haute Montagne od leta 1992, ter velja za najprestižnejšo alpinistično priznanje. Nagrado se podeljuje za najodmevnejše alpinistične dosežke preteklega leta. Marko Prezelj ga je kot edini osvojil štirikrat. Od leta 2009 podeljujejo tudi zlati cepin za življenjsko delo, za leto 2018 ga je kot prvi slovenski alpinist prejel Andrej Štremfelj, leta 2022 ga je prejel še Silvo Karo.

Dobitniki Zlatega cepina

Dobitniki Zlatega cepina za življenjsko delo

Sklici

Zunanje povezave 
 

Alpinizem
Nagrade, ustanovljene leta 1992
Športna priznanja in nagrade